James Marshall peut faire référence à :

 James Marshall (1967-), un acteur américain ;
 James W. Marshall (1810-1885), chercheur d'or américain ;
 James Marshall (1829-1889), juge britannique et missionnaire chrétien sur la Gold Coast ;
 James Marshall (1968-), vrai nom de l'artiste Dalek ;
 James William Marshall (1822-1910), homme politique américain.

Voir aussi